Maria das Neves van Portugal (Kleinheubach, 5 augustus 1852 - Wenen, 15 februari 1941) was een Portugese infante en via haar huwelijk van 1931 tot 1936 titulair koningin van Spanje, Frankrijk en Navarra. Ze behoorde tot het huis Bragança.

Levensloop
Maria das Neves was de oudste dochter van de afgezette koning Michaël I van Portugal uit diens huwelijk met Adelheid van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Op 26 april 1871 huwde ze met haar neef Alfonso Carlos van Bourbon (1849-1936), hertog van San Jaime en zoon van Juan van Bourbon, graaf van Montizón. In 1874 kreeg het echtpaar een zoon, die echter enkele uren na de geboorte overleed. Daarna was Maria das Neves niet meer in staat om kinderen te krijgen. 

Alfonso Carlos werd na de dood van zijn neef Jaime in oktober 1931 carlistisch troonpretendent van Spanje en Legitimistisch troonpretendent van Frankrijk en Navarra. Hierdoor werd Maria des Neves de facto titulair koningin van Spanje, Frankrijk en Navarra. In september 1936 overleed Alfonso Carlos nadat hij werd aangereden door een auto. Zijn aanspraken op de Franse troon werden geërfd door de vroegere koning Alfons XIII van Spanje, terwijl zijn positie als carlistisch troonpretendent van Spanje werd ingenomen door prins Xavier van Bourbon-Parma.

Maria das Neves stierf in februari 1941 op 88-jarige leeftijd in Wenen. Ze werd bijgezet in het Klooster van Puchheim in Attnang-Puchheim

Huis Bragança
Carlisme
Portugal, M